Pierre Valade (1909-1971 ou 1979), artiste-peintre français ;
 Pierre-André Valade (1959-), chef d'orchestre français.